73. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 2001 roku w Warszawie na torze Stegny. Złote medale zdobyli Katarzyna Wójcicka i Paweł Zygmunt.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

2001 w polskim sporcie
2001 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Warszawie